Николай Фененко:* Фененко, Николай Васильевич (1908—1969) — историк, краевед, шевченковед, писатель, узник сталинских лагерей.
 Фененко, Николай Фомич (1836—1877) — статский советник, доктор медицины, организатор системы здравоохранения в Симбирской губернии.